Blohm + Voss GmbH (Блом и Фосс, «Блом унд Фосс») — судостроительная фирма Германии, ныне подразделение ThyssenKrupp Marine Systems AG.

История 
Blohm & Voss образована 5 апреля 1877 года Германом Бломом и Эрнстом Фоссом, на 1911 год германское общество на паях, владеющее большим судостроительным заводом в городе Гамбург, в части города Steinwärder.

На судостроительном заводе, в 1899 — 1900 годах, была выполнена замечательная и единственная в своем роде, на тот период времени, работа по удлинению на 50 и на 70 футов корпусов четырёх океанских пароходов Северо-германского Ллойда, для чего эти пароходы были в середине разрублены (вертикально), потом части пароходов раздвинуты при помощи гидравлических домкратов и между ними были построены новые добавочные отсеки для них.

В первой половине XX века верфь стала одной из крупнейших в мире. Здесь при строительстве стальных корпусов впервые начали использовать сварку вместо заклепок. Пассажирский лайнер Blohm & Voss «Европа» (1928 год) получил «Голубую ленту Атлантики». 

После Второй мировой войны воссоздана в ФРГ. До 1955 года носила название Blohm & Voss. 

В апреле 2010 года 80 % активов фирмы Blohm + Voss GmbH были приобретены арабской корпорацией Abu Dhabi MAR, с главной конторой в Абу-Даби, ОАЭ.

Продукция фирмы

Планёры 
 Blohm und Voss BV 40 — планёр-истребитель.

Самолёты 
 Ha.137 — пикирующий бомбардировщик
 BV.138 — летающая лодка-дальний разведчик
 Ha.139 — поплавковый дальний разведчик
 Ha.140 — поплавковый бомбардировщик-торпедоносец
 BV.141 — тактический разведчик и армейский самолёт
 BV.142 — дальний морской разведчик
 BV.155 — высотный истребитель
 BV.170 — бомбардировщик.
 P.194 — штурмовик.
 BV.222 — тяжёлая транспортная летающая лодка
 BV.238 — тяжёлая многоцелевая летающая лодка

Подводные лодки 
 Тип VII — «рабочие лошадки»
 144 лодки типа VIIC, U-551 — U-650, U-951 — U-994
 28 лодок типа VIIC/41: U-995, U-997 — U-1010, U-1013 — U-1025
 Тип XVII — четыре экспериментальные лодки
 Тип XXI — океанские «электролодки»
 46 лодок: U-2501 — U-2531, U-2533 — U-2536, U-2538 — U-2546, U-2548, U-2551 — U-2552
Ещё 30 лодок не были достроены, а ещё более 300 лодок были заказаны, но даже не закладывались.

Корабли 
 Blücher —  тяжёлый крейсер типа «Адмирал Хиппер». 
 Bismarck — линкор немецкого военного флота, один из самых известных кораблей Второй мировой войны.
 МЕКО (от Мерцвек-Комбинацьён —  — многоцелевое сочетание) — семейство многоцелевых фрегатов, корветов и сторожевых кораблей.
 A (яхта).

Примечания 

Blohm + Voss
ThyssenKrupp
Судостроительные предприятия Германии
Компании Гамбурга